Las siglas MRT puede referirse a:

 Makedonska Radio Televizija, compañía de radiodifusión macedonia
 Movimiento Revolucionario de Trabajadores, partido político brasileño de orientación trotskista.